Ołeh Steciuk
 Tomasz Steciuk